Сеница — многозначный термин:

Топоним 
 Сеница — агрогородок в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Сеница — община в Сербии, входит в округ Златиборский.
 Сеница — город в Трнавском крае Словакии.
 Сеница — город в Златиборском округе Сербии.
 Сеница — район Трнавского края Словакии.

Фамилия 
 Сеница, Павел Иванович (1879—1960) — советский композитор и фольклорист, педагог.

Другое 
 Сеница — словацкий футбольный клуб.

См. также 
 Сенницы
 Сенница